Typhloligidium är ett släkte av kräftdjur. Typhloligidium ingår i familjen gisselgråsuggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gisselgråsuggor
Typhloligidium